Michael ou Mike Carter peuvent désigner :
  (né en 1947), acteur écossais.
 Michael D'Andrea « Mike » Carter (né en 1960), ancien athlète américain.
 Michael Carter (né en 1963), ancien coureur cycliste professionnel américain.